Di seguito una lista di asteroidi dal numero 546001 al 547000 con data di scoperta e scopritore.

546001–546100 

|-
| 546001 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546002 - || ||  || NEAT
|-
| 546003 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546004 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546005 - || ||  || CSS
|-
| 546006 - || ||  || Healy, D.
|-
| 546007 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546008 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546009 - || ||  || Holmes, R.
|-
| 546010 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546011 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546012 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546013 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546014 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546015 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546016 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546017 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546018 - || ||  || CSS
|-
| 546019 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546020 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546021 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546022 - || ||  || CSS
|-
| 546023 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546024 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546025 Ábrahámpéter || ||  || Farkas, A.
|-
| 546026 - || ||  || Kitt Peak
|-
| 546027 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546028 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546029 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546030 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546031 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546032 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546033 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546034 - || ||  || CSS
|-
| 546035 - || ||  || NEAT
|-
| 546036 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546037 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546038 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546039 - || ||  || WISE
|-
| 546040 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546041 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546042 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546043 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546044 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546045 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546046 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546047 - || ||  || Cerro Tololo
|-
| 546048 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546049 Zhujin || ||  || Sun, G., Gao, X.
|-
| 546050 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546051 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546052 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546053 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546054 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546055 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546056 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546057 - || ||  || Wasserman, L. H., Trilling, D. E.
|-
| 546058 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546059 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546060 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546061 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546062 - || ||  || Kugel, C. R. F.
|-
| 546063 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546064 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546065 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546066 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546067 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546068 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546069 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546070 - || ||  || CSS
|-
| 546071 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546072 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546073 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546074 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546075 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546076 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546077 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546078 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546079 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546080 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546081 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546082 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546083 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546084 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546085 - || ||  || LINEAR
|-
| 546086 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546087 - || ||  || Elenin, L.
|-
| 546088 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546089 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546090 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546091 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546092 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546093 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546094 - || ||  || Cerro Tololo
|-
| 546095 - || ||  || NEAT
|-
| 546096 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546097 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546098 - || ||  || Cernis, K.
|-
| 546099 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546100 - || ||  || Spacewatch
|}

546101–546200 

|-
| 546101 - || ||  || Cerro Tololo
|-
| 546102 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546103 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546104 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546105 - || ||  || NEAT
|-
| 546106 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546107 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546108 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546109 - || ||  || Cerro Tololo
|-
| 546110 - || ||  || Holmes, R.
|-
| 546111 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546112 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546113 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546114 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546115 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546116 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546117 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546118 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546119 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546120 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546121 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546122 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546123 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546124 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546125 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546126 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546127 - || ||  || NEAT
|-
| 546128 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546129 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546130 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546131 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546132 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546133 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546134 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546135 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546136 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546137 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546138 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546139 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546140 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546141 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546142 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546143 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546144 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546145 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546146 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546147 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546148 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546149 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546150 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546151 - || ||  || OAM Observatory
|-
| 546152 - || ||  || Bickel, W.
|-
| 546153 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546154 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546155 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546156 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546157 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546158 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546159 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546160 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546161 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546162 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546163 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546164 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546165 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546166 - || ||  || observers, q.-s.
|-
| 546167 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546168 - || ||  || Elenin, L.
|-
| 546169 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546170 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546171 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546172 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546173 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546174 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546175 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546176 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546177 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546178 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546179 - || ||  || Ryan, W. H., Ryan, E. V.
|-
| 546180 - || ||  || CSS
|-
| 546181 - || ||  || Apitzsch, R.
|-
| 546182 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546183 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546184 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546185 - || ||  || CSS
|-
| 546186 - || ||  || Kyrylenko, P., Ivashchenko, Y.
|-
| 546187 - || ||  || CSS
|-
| 546188 - || ||  || CSS
|-
| 546189 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546190 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546191 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546192 - || ||  || Cerro Tololo
|-
| 546193 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546194 - || ||  || Elenin, L.
|-
| 546195 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546196 - || ||  || Rinner, C., Kugel, F.
|-
| 546197 - || ||  || CSS
|-
| 546198 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546199 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546200 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|}

546201–546300 

|-
| 546201 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546202 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546203 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546204 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546205 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546206 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546207 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546208 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546209 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546210 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546211 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546212 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546213 - || ||  || Hug, G.
|-
| 546214 - || ||  || CSS
|-
| 546215 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546216 - || ||  || CSS
|-
| 546217 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546218 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546219 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546220 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546221 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546222 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546223 - || ||  || CSS
|-
| 546224 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546225 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546226 - || ||  || NEAT
|-
| 546227 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546228 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546229 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546230 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546231 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546232 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546233 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546234 - || ||  || NEAT
|-
| 546235 - || ||  || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 546236 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546237 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546238 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546239 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546240 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546241 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546242 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546243 - || ||  || Cerro Tololo
|-
| 546244 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546245 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546246 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546247 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546248 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546249 - || ||  || Bickel, W.
|-
| 546250 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546251 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546252 - || ||  || NEAT
|-
| 546253 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546254 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546255 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546256 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546257 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546258 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546259 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546260 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546261 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546262 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546263 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546264 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546265 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546266 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546267 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546268 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546269 - || ||  || NEAT
|-
| 546270 - || ||  || NEAT
|-
| 546271 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546272 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546273 - || ||  || Ferrando, R., Ferrando, M.
|-
| 546274 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546275 Kozák || ||  || K. Sárneczky, Z. Kuli
|-
| 546276 - || ||  || NEAT
|-
| 546277 - || ||  || NEAT
|-
| 546278 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546279 - || ||  || NEAT
|-
| 546280 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546281 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546282 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546283 - || ||  || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 546284 - || ||  || observers, q.-s.
|-
| 546285 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546286 - || ||  || Kuli, Z.
|-
| 546287 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546288 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546289 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546290 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546291 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546292 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546293 - || ||  || CSS
|-
| 546294 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546295 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546296 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546297 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546298 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546299 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546300 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|}

546301–546400 

|-
| 546301 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546302 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546303 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546304 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546305 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546306 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546307 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546308 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546309 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546310 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546311 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546312 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546313 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546314 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546315 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546316 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546317 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546318 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546319 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546320 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546321 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546322 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546323 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546324 - || ||  || NEAT
|-
| 546325 - || ||  || CSS
|-
| 546326 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546327 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546328 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546329 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546330 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546331 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546332 - || ||  || NEAT
|-
| 546333 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546334 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546335 - || ||  || NEAT
|-
| 546336 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546337 - || ||  || AMOS
|-
| 546338 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546339 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546340 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546341 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546342 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546343 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546344 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546345 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546346 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546347 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546348 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546349 - || ||  || Bickel, W.
|-
| 546350 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546351 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546352 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546353 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546354 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546355 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546356 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546357 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546358 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546359 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546360 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546361 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546362 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546363 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546364 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546365 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546366 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546367 - || ||  || Elenin, L.
|-
| 546368 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546369 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546370 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546371 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546372 - || ||  || Siding Spring Survey
|-
| 546373 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546374 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546375 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546376 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546377 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546378 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546379 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546380 - || ||  || Siding Spring Survey
|-
| 546381 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546382 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546383 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546384 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546385 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546386 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546387 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546388 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546389 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546390 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546391 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546392 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546393 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546394 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546395 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546396 - || ||  || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 546397 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546398 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546399 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546400 - || ||  || Spacewatch
|}

546401–546500 

|-
| 546401 - || ||  || NEAT
|-
| 546402 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546403 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546404 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546405 - || ||  || LINEAR
|-
| 546406 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546407 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546408 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546409 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546410 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546411 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546412 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546413 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546414 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546415 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546416 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546417 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546418 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546419 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546420 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546421 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546422 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546423 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546424 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546425 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546426 - || ||  || CSS
|-
| 546427 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546428 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546429 - || ||  || CSS
|-
| 546430 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546431 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546432 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546433 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546434 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546435 - || ||  || NEAT
|-
| 546436 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546437 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546438 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546439 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546440 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546441 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546442 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546443 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546444 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546445 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546446 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546447 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546448 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546449 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546450 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546451 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546452 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546453 - || ||  || Forshay, P., Micheli, M.
|-
| 546454 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546455 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546456 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546457 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546458 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546459 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546460 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546461 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546462 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546463 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546464 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546465 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546466 - || ||  || NEAT
|-
| 546467 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546468 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546469 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546470 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546471 Szipál || ||  || K. Sárneczky, Z. Kuli
|-
| 546472 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546473 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546474 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546475 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546476 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546477 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546478 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546479 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546480 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546481 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546482 - || ||  || Glinos, T.
|-
| 546483 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546484 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546485 - || ||  || Siding Spring Survey
|-
| 546486 - || ||  || AMOS
|-
| 546487 - || ||  || CSS
|-
| 546488 - || ||  || observers, q.-s.
|-
| 546489 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546490 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546491 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546492 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546493 - || ||  || CSS
|-
| 546494 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546495 - || ||  || NEAT
|-
| 546496 - || ||  || NEAT
|-
| 546497 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546498 Demjénferenc || ||  || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 546499 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546500 - || ||  || Spacewatch
|}

546501–546600 

|-
| 546501 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546502 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546503 - || ||  || CSS
|-
| 546504 - || ||  || Elenin, L.
|-
| 546505 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546506 - || ||  || CSS
|-
| 546507 - || ||  || CSS
|-
| 546508 - || ||  || Elenin, L.
|-
| 546509 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546510 - || ||  || NEAT
|-
| 546511 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546512 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546513 - || ||  || Palomar Transient Factory
|-
| 546514 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546515 Almásy || ||  || K. Sárneczky, Z. Kuli
|-
| 546516 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546517 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546518 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546519 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546520 - || ||  || CSS
|-
| 546521 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546522 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546523 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546524 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546525 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546526 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546527 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546528 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546529 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546530 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546531 - || ||  || ESA OGS
|-
| 546532 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546533 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546534 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546535 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546536 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546537 - || ||  || CSS
|-
| 546538 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546539 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546540 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546541 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546542 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546543 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546544 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546545 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546546 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546547 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546548 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546549 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546550 - || ||  || CSS
|-
| 546551 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546552 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546553 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546554 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546555 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546556 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546557 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546558 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546559 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546560 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546561 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546562 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546563 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546564 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546565 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546566 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546567 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546568 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546569 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546570 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546571 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546572 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546573 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546574 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546575 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546576 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546577 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546578 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546579 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546580 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546581 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546582 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546583 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546584 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546585 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546586 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546587 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546588 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546589 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546590 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546591 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546592 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546593 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546594 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546595 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546596 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546597 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546598 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546599 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546600 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|}

546601–546700 

|-
| 546601 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546602 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546603 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546604 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546605 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546606 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546607 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546608 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546609 - || ||  || NEAT
|-
| 546610 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546611 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546612 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546613 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546614 - || ||  || Ryan, W. H.
|-
| 546615 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546616 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546617 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546618 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546619 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546620 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546621 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546622 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546623 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546624 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546625 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546626 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546627 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546628 - || ||  || Todd, M.
|-
| 546629 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546630 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546631 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546632 - || ||  || CSS
|-
| 546633 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546634 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546635 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546636 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546637 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546638 - || ||  || Garossino, P. G. A.
|-
| 546639 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546640 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546641 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546642 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546643 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546644 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546645 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546646 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546647 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546648 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546649 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546650 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546651 - || ||  || CSS
|-
| 546652 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546653 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546654 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546655 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546656 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546657 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546658 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546659 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546660 - || ||  || Wasserman, L. H., Lovering, J. R.
|-
| 546661 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546662 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546663 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546664 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546665 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546666 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546667 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546668 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546669 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546670 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546671 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546672 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546673 - || ||  || Bernasconi, L.
|-
| 546674 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546675 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546676 - || ||  || NEAT
|-
| 546677 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546678 - || ||  || NEAT
|-
| 546679 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546680 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546681 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546682 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546683 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546684 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546685 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546686 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546687 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546688 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546689 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546690 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546691 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546692 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546693 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546694 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546695 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546696 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546697 - || ||  || CSS
|-
| 546698 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546699 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546700 - || ||  || Spacewatch
|}

546701–546800 

|-
| 546701 - || ||  || LINEAR
|-
| 546702 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546703 - || ||  || LINEAR
|-
| 546704 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546705 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546706 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546707 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546708 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546709 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546710 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546711 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546712 - || ||  || NEAT
|-
| 546713 - || ||  || CSS
|-
| 546714 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546715 - || ||  || Elenin, L.
|-
| 546716 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546717 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546718 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546719 - || ||  || SDSS Collaboration
|-
| 546720 - || ||  || NEAT
|-
| 546721 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546722 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546723 - || ||  || NEAT
|-
| 546724 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546725 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546726 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546727 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546728 - || ||  || CSS
|-
| 546729 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546730 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546731 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546732 - || ||  || Romas, E. S.
|-
| 546733 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546734 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546735 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546736 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546737 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546738 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546739 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546740 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546741 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546742 - || ||  || Mauna Kea
|-
| 546743 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546744 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546745 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546746 - || ||  || Hug, G.
|-
| 546747 - || ||  || CSS
|-
| 546748 - || ||  || CSS
|-
| 546749 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546750 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546751 - || ||  || Asami, A., Sakamoto, T.
|-
| 546752 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546753 - || ||  || LINEAR
|-
| 546754 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546755 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546756 Sunguoyou || ||  || Xu, Z., Gao, X.
|-
| 546757 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546758 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546759 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546760 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546761 - || ||  || CSS
|-
| 546762 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546763 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546764 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546765 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546766 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546767 - || ||  || NEAT
|-
| 546768 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546769 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546770 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546771 - || ||  || CSS
|-
| 546772 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546773 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546774 - || ||  || LUSS
|-
| 546775 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546776 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546777 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546778 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546779 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546780 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546781 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546782 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546783 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546784 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546785 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546786 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546787 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546788 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546789 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546790 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546791 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546792 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546793 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546794 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546795 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546796 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546797 - || ||  || CSS
|-
| 546798 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546799 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546800 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|}

546801–546900 

|-
| 546801 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546802 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546803 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546804 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546805 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546806 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546807 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546808 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546809 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546810 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546811 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546812 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546813 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546814 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546815 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546816 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546817 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546818 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546819 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546820 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546821 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546822 - || ||  || Wells, L., Micheli, M.
|-
| 546823 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546824 - || ||  || LINEAR
|-
| 546825 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546826 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546827 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546828 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546829 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546830 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546831 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546832 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546833 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546834 - || ||  || LONEOS
|-
| 546835 - || ||  || LONEOS
|-
| 546836 - || ||  || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 546837 - || ||  || NEAT
|-
| 546838 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546839 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546840 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546841 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546842 Ruanjiangao || ||  || Xu, Z., Gao, X.
|-
| 546843 Xuzhijian || ||  || Jin, Z., Gao, X.
|-
| 546844 Jinzhangwei || ||  || Ruan, J., Gao, X.
|-
| 546845 Wulumuqiyizhong || ||  || Xu, Z., Gao, X.
|-
| 546846 Sunpeiyuan || ||  || Xu, Z., Gao, X.
|-
| 546847 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546848 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546849 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546850 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546851 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546852 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546853 - || ||  || CSS
|-
| 546854 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546855 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546856 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546857 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546858 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546859 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546860 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546861 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546862 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546863 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546864 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546865 - || ||  || Kugel, C. R. F.
|-
| 546866 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546867 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546868 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546869 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546870 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546871 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546872 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546873 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546874 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546875 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546876 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546877 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546878 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546879 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546880 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546881 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546882 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546883 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546884 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546885 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546886 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546887 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546888 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546889 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546890 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546891 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546892 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546893 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546894 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546895 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546896 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546897 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546898 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546899 - || ||  || CSS
|-
| 546900 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|}

546901–547000 

|-
| 546901 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546902 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546903 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546904 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546905 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546906 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546907 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546908 - || ||  || NEAT
|-
| 546909 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546910 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546911 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546912 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546913 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546914 - || ||  || NEAT
|-
| 546915 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546916 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546917 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546918 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546919 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546920 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546921 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546922 - || ||  || CSS
|-
| 546923 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546924 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546925 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546926 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546927 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546928 - || ||  || SDSS Collaboration
|-
| 546929 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546930 - || ||  || Bickel, W.
|-
| 546931 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546932 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546933 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546934 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546935 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546936 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546937 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546938 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546939 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546940 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546941 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546942 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546943 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546944 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546945 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546946 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546947 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546948 - || ||  || CSS
|-
| 546949 - || ||  || NEAT
|-
| 546950 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546951 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546952 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546953 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546954 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546955 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546956 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546957 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546958 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546959 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546960 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546961 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546962 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546963 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546964 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546965 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546966 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546967 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546968 - || ||  || Rinner, C., Kugel, F.
|-
| 546969 - || ||  || NEAT
|-
| 546970 - || ||  || Rinner, C., Kugel, F.
|-
| 546971 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546972 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546973 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546974 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 546975 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546976 - || ||  || Ferrando, R., Ferrando, M.
|-
| 546977 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546978 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546979 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546980 - || ||  || LONEOS
|-
| 546981 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546982 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546983 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546984 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546985 - || ||  || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 546986 - || ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
| 546987 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546988 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546989 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546990 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546991 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546992 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546993 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546994 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546995 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546996 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546997 - || ||  || Spacewatch
|-
| 546998 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 546999 - || ||  || Spacewatch
|-
| 547000 - || ||  || Spacewatch 
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0546001